Бартл (Bartl, Bartle) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
  — британский регбист, обладатель Кубка Вызова в составе клуба «Галифакс» (1903, 1904).
  (1901—1974) — американский предприниматель, филантроп и политик, мэр Канзас-Сити (штат Миссури; 1956—1963).
 Бартл, Грант — южноафриканский регбист, игрок турнира «Супер 12» в составе клуба «Лайонз».
  (род. 1989) — чешский футболист, игрок Чемпионата Чехии в состае клуба «Слован», сын Иржи Бартла.
  — австралийский кинооператор и клипмейкер, лауреат премий Гильдии кинематографических и телевизионных искусств Новой Зеландии за операторскую работу в фильме (1987) и рекламе (1994).
 Бартл, Злата (1920—2008) — боснийско-хорватский и югославский химик.
  (род. 1963) — чехословацкий и чешский футболист и тренер, чемпион Чехословакии в составе клуба «Витковице» (1986), отец Даниэла Бартла.
 Бартл, Йозеф (1903—1972) — чешский дирижёр.
  (1905 — после 1938) — чехословацкий спринтер, участник летних Олимпийских игр (1928).
  (1884—1946) — чехословацкий политик, член Сената Чехословакии (1937—1938).
  (род. 1952) — британский конник, чемпион Европы по конному троеборью (1997) в составе национальной сборной.
 Бартл, Кэролайн — британский социальный предприниматель, член Королевского общества искусств (с 2019).
  (1912—1994) — британская пловчиха, бронзовая медалистка в эстафетах 4×110 ярдов вольным стилем на Играх Британской империи (в составе сборной Англии) и 4×100 метров вольным стилем на Чемпионате Европы по водным видам спорта (в составе сборной Великобритании) 1934 года.
  (род. 1960) — британский гейм-дизайнер, соавтор первого многопользовательского мира (MUD), лауреат Пионерской премии Конференции разработчиков игр (2005).
  (1927—2003) — американский математик, лауреат Премии Лестера Форда Математической ассоциации Америки (1997).
  (1750—1813) — чешский математик, физик и педагог, ректор Оломоуцкого лицея (1793).
  (род. 1941) — американский юрист, генеральный прокурор штата Пенсильвания (1980—1981).
  (1930—2018) — словенский дизайнер одежды, лауреат Премии им. Франце Прешерна (1989).

См. также